Smrekar ist der Familienname folgender Personen:

 Andreja Smrekar (* 1967), jugoslawische Skilangläuferin
 Hinko Smrekar (1883–1942), slowenischer Maler, Zeichner, Karikaturist, Grafiker und Illustrator